La Marque des démons est le troisième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Olivier Ledroit (dessin) et François Froideval (scénario). Édité chez Zenda en , l'album a été repris depuis par Dargaud.

Synopsis 
Wismerhill se voit enfin dévoiler ses origines par l'Oracle et se lance à la recherche de son père. Il ignore tout de la sombre machination qui se met en place autour de lui, orchestrée de main de maître par l'archimage Haazeel Thorn.

Éditions 
 Zenda collection « Fantasy »,  
 Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 1991